Устя — назва багатьох річок та населених пунктів в Україні (і на прилеглих територіях, де проживають українці). Походить від апелятива устя — «гирло», «місце, де зливаються дві річки».

Села:
 Устя — Вінницька область, Бершадський район
 Устя — Івано-Франківська область, Коломийський район
 Устя — Львівська область, Стрийський район
 Устя — Рівненська область, Рівненський район, Корецька міська громада
 Устя — Тернопільська область, Чортківський район
 Устя — Хмельницька область, Кам'янець-Подільський район
Селище:
 Устя — Вінницька область, Бершадський район
Річки:
 Устя — ліва притока Горині (басейн Прип'яті)
 Устя — права притока Вілії (басейн Горині)
 Устя — ліва притока Південного Бугу
 Устя — ліва притока Собу (басейн Південного Бугу)
 Устя — права притока Гатки (басейн Ірпеня)
Природно-заповідний фонд:
 Устя — гідрологічний заказник місцевого значення у Вінницькому районі Вінницької області

Села:
 Устя — Вітебська область, Браславський район
 Устя — Вітебська область, Верхньодвінський район
 Устя — Вітебська область, Дубровенський район
 Устя — Вітебська область, Оршанський район
 Устя — Гродненська область, Дятловський район
 Устя — Могильовська область, Чауський район

Села:
 Устя — Глоденський район
 Устя — Дубесарський район

села
 Устя Горлицьке, до 1949 року Устя Руське — Гміна Устя-Горлицьке, Горлицький повіт, Малопольське воєводство
 Устя Єзуїтське () — Ґміна Ґрембошув, Домбровський повіт, Малопольське воєводство

Устя — притока Которослі

Див. також 
 Устя-Зелене
 Устя-Горлицьке
 Усця-Горлицьке
 Устя свердловини
 Устьє